Heinemann steht für:

 Heinemann (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heinemann (Verlag), britisches Verlagshaus
 Heinemann Verlag, deutsches Verlagshaus
 (2016) Heinemann, nach dem Astronomen Karl Heinemann benannter Asteroid
 F. C. Heinemann, Erfurter Gartenbauunternehmen
 Galerie Heinemann, Kunstgalerie in München
 Gebr. Heinemann, deutsches Handelshaus und Betreiber von Duty-Free-Läden
 Gebr. Heinemann Maschinenfabriken, ein ehemaliges deutsches Industrieunternehmen

Siehe auch:
 Heineman